La Route nationale 67 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 67 en Belgique
 Route nationale 67 en Estonie
 Route nationale 67 en France métropolitaine
 Route nationale 67a en France métropolitaine
 Route nationale 67bis en France métropolitaine

Voir aussi